Miejscowości w Polsce:
 Parleza Mała
 Parleza Wielka